Чемпионат Люксембурга по футболу 1973/1974 — 60-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1973/1974
Люксембург
Люксембург
1973 год в Люксембурге
1974 год в Люксембурге